Бартанг — многозначный топоним.
 Бартанг — река в Таджикистане, приток Пянджа.
 Бартанг — сельсовет или сельская община (джамоат) в составе Рушанского района Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.
 Бартанг — населённый пункт района Западный Сикким в Индии.